Pedrinho — personagem infantil criado por Monteiro Lobato
 Doutor Pedrinho — município do estado de Santa Catarina, Brasil

Outros 
 Pedro Paulo de Oliveira — ex-futebolista brasileiro, que atuava como meia
 Pedro Luís Vicençote — ex-futebolista brasileiro, que atuava como lateral-esquerdo
 Pedro José Nepomuceno Cunha — ex-futebolista brasileiro, que atuava como lateral-esquerdo
 Pedro Victor Delmino da Silva — futebolista brasileiro, que atua como meia
 MC Pedrinho — cantor brasileiro de funk

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos